Der Begriff Außenstation wird in verschiedenen Bereichen verwendet:
 ein Modem für Parallelübertragung in der Kommunikationstechnik
 eine Außenlaststation an einem Luftfahrzeug
 ein Raumfahrzeug im Kommunikations- und Funkbereich eines anderen.